Montecristo – niewielka wysepka na Morzu Tyrreńskim
 Montecristo – miasto w Kolumbii
 Monte Cristo – miasto widmo w amerykańskim stanie Waszyngton
 Monte Cristo – szczyt górski w amerykańskim stanie Waszyngton
 Monte Cristo – łańcuch górski w amerykańskim stanie Nevada
 Monte Cristo – łańcuch górski w amerykańskim stanie Utah
 Monte Cristo – francuskie przedsiębiorstwo, producent i wydawca gier komputerowych
 Hrabia Monte Christo, Le Comte de Monte-Cristo – powieść Aleksandra Dumasa
 Hrabia Monte Christo (ujednoznacznienie)
 Edmund Dantes – postać fikcyjna, tytułowy hrabia Monte Christo
 Pamiętniki hrabiego Monte Christo – powieść François Taillandiera, sequel powieści Aleksandra Dumasa
 Zamek Monte Christo – rezydencja francuskiego pisarza Aleksandra Dumasa ojca

Zobacz też